Андрей Владимирович:

 Андрей Владимирович Добрый (1102—1141) — князь Владимиро-Волынский и Переяславский.
 Андрей Владимирович (князь углицкий) — князь Углицкий (1249—1261).
 Андрей Владимирович (Старший) — старший сын Владимира Андреевича Храброго. Умер во младенчестве.
 Андрей Владимирович (Младший) (1380-е — 1426) — князь Серпуховской, Радонежский и Боровский, младший сын Владимира Андреевича Храброго.
 Андрей Владимирович (великий князь) (1879—1956) — великий князь, сын Владимира Александровича.

Примечания